Ákos (jongensnaam), een Hongaarse jongensnaam
 Ákos (geslacht)

Aardrijkskunde
 Ákos (nederzetting) (Roemeens Acâș, Duits Fürstendorf), dorp in Roemenië
 Ákosfalva (Roemeens Acățari, Duits Aschdorf), dorp in Roemenië

Personen
 Ákos Kovács (artiestennaam Ákos) (1968) Hongaars componist, tekstschrijver, zanger, dichter
 István Ákos (1861–1958) Hongaars orthopedagoog
 Stefi Ákos (1919–2005) Hongaarse songfestival zangeres